En Pologne :
 Morawa, un village de la voïvodie de Basse-Silésie.
 Morawa, un village de la voïvodie de Varmie-Mazurie.

 Morawa,  langue papoue parlée en Papouasie-Nouvelle-Guinée